

Toponyme 
Khân al-Khalili, grand souk du Caire

Patronymes 
Politiciens
Karim Khalili (1950- ), second vice-président afghan

Sportifs
Mohsen Khalili (1981- ), footballeur iranien
Imad Khalili (1987- ), footballeur suédois
Said Khalili (1998- ), biathlète russe

Artistes
Nader Khalili (1935-2008), architecte d'origine iranienne
Khalilullah Khalili (1908-1987), poète persan
Chemda Khalili (1975- ), chanteuse
Anousheh Khalili, chanteuse compositrice

Religieux
Shaikh Ahmed bin Mohammed al-Khalili, grand mufti du sultanat d'Oman

Autres
Nasser David Khalili, collectionneur d'art
 Collection Khalili de documents araméens

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme
Patronyme arabe
Homonymie de toponyme